Дімон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Дімон () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор